Никола́й Афана́сьевич Булга́ков () — русский и французский учёный, , бактериолог, доктор философии, брат писателя Михаила Булгакова, прототип Николки Турбина из романа «Белая гвардия».

Биография

В России 

Родился в семье Афанасия Ивановича и Варвары Михайловны Булгаковых. Учился в Александровской гимназии. В начале октября 1917 года Николай поступил в Киевское Алексеевское инженерное училище и стал юнкером. Участвовал в октябрьских боях, после которых юнкерские училища были распущены.

1 сентября 1918 года стал студентом 1-го курса медицинского факультета Киевского университета. В университете Николай Булгаков проучился чуть больше двух месяцев.

Уже 14 ноября 1918 года в Киеве было объявлено военное положение и временно закрыты все высшие учебные заведения. Военная молодёжь Киевского университета горячо поддержала формирование Киевской добровольческой дружины Национальной гвардии под командованием генерал-майора Льва Кирпичёва. Это дружина создавалась под патронажем министерства внутренних дел Украины и непосредственным покровительством министра Кистяковского, которому гетман Скоропадский предоставил неограниченные полномочия. В эту дружину вступил добровольцем Николай Булгаков.

После того, как немцы оставили Киев, стало понятно, что Киев Скоропадскому не удержать. Утром 14 декабря 1918 года добровольческие части оставили фронт и бросились в Киев. За ними по пятам, не вступая в бой, шли украинские части. Бойцы дружины Кирпичёва сгрудились у здания Педагогического музея, где вынуждены были сдаться. Они стали пленниками и были собраны в музее.

Елена Сергеевна Булгакова записала со слов жены Николая Афанасьевича семейную легенду, которая даже имела название «Как педель Максим спас Николку»: «Когда петлюровцы пришли, они потребовали, чтобы все офицеры и юнкера собрались в Педагогическом музее Первой гимназии (музей, где собирались работы гимназистов). Все собрались. Двери заперли. Коля сказал: „Господа, нужно бежать, это ловушка“. Никто не решался. Коля поднялся на второй этаж (помещение музея он знал как свои пять пальцев) и через какое-то окно выбрался во двор. Во дворе был снег, и он упал в снег. Это был двор их гимназии, и Коля пробрался в гимназию, где ему встретился Максим (педель). Нужно было сменить юнкерскую одежду. Максим забрал его вещи, дал ему надеть свой костюм, и Коля другим ходом выбрался — в штатском — из гимназии и пошёл домой. Другие были расстреляны».

Весной и летом 1919 года Николай Булгаков был студентом медицинского факультета Киевского университета, а потому ни петлюровская мобилизация, ни мобилизация в Красную Армию ему не грозили. В сентябре 1919 года в Киев вошли белые части, и Николай Булгаков как бывший юнкер-инженер был призван в Добровольческую армию и отправлен в одесское Сергиевское артиллерийское училище для окончания военного образования.

В феврале 1920 года к Одессе подошли войска Красной армии. Для обороны города юнкера-сергиевцы были выведены на улицы города, где охраняли порядок, отбивали атаки местных большевиков и красных частей и блокировали их попытки прорваться к Одесскому порту.

Днём 6 февраля 1920 года по приказу командования Сергиевское училище оставило город и на транспорте «Николай» было переправлено в Севастополь. На следующий день в Одессу вошли части Красной армии.

По прибытии училища в Севастополь генерал Яков Слащёв (прототип Хлудова из пьесы Михаила Булгакова «Бег») приказал юнкерам отбыть на фронт, проходивший по крымским перешейкам.

В Крыму Николай был ранен в правое лёгкое. Из Крыма вместе с Русской армией генерала Врангеля Николай Булгаков с училищем был эвакуирован в ноябре 1920 года на транспорте «Риона» в Галлиполи.

В эмиграции 
12 июля 1921 года, в день именин генерала Врангеля, состоялось производство в офицеры юнкеров Сергиевского училища. Прапорщиком стал и Николай Афанасьевич Булгаков.

Из Турции в 1921 году Николай перебрался в Хорватию (тогда — часть Королевства Югославия), где поступил в Загребский университет на медицинский факультет.

Вот как в своём письме матери 16 января 1922 года Николай Афанасьевич описывает свою жизнь:
«После довольно бедственного года, проведённого мною в борьбе за существование, я окончательно поправил свои лёгкие и решил снова начать учебную жизнь. Но не так легко это было сделать: понадобился целый год службы в одном из госпиталей, чтобы окончательно стать на ноги, одеться с ног до головы и достать хоть немного денег для начала тяжкого в нынешние времена учебного пути. Это была очень тяжёлая и упорная работа: так, например, я просидел взаперти 22 суток один-одинёшенек с оспенными больными крестьянами, доставленными из поражённого эпидемией уезда. Работал в тифозном отделении с 50 больными, и Бог меня вынес целым и невредимым. Всё это смягчалось сознанием, что близка намеченная цель. И действительно, я скопил денег, оделся, купил всё необходимое для одинокой жизни и уехал в Университет (Загребский), куда меня устроил проф. Лапинский по моим бумагам. Сначала работал, сколько сил хватало, чтобы показать себя. Теперь я освобождён от платы за нравоучение и получаю от Университета стипендию, равную 20—25 рублей мирного времени. Половину этого (или немного менее) отнимает квартира, отопление, освещение, а остальное на прочие потребности жизни: еду и остальные…»

Его старший брат Михаил старался материально помочь Николаю и высылал ему деньги за границу. Однако с 1929 года в связи с прекращением публикаций в печати и снятием с репертуара пьес Михаил Афанасьевич уже не мог больше посылать денег. После окончания Загребского университета Николай остался там при кафедре бактериологии в аспирантуре.

В 1929 году Николай защитил диссертацию на степень доктора философии — его специализацией были бактериофаги. На работы Николая Булгакова обратил внимание первооткрыватель бактериофага профессор Феликс д’Эрелль и вызвал к себе в Париж. Туда Николай Афанасьевич прибыл в августе 1929 года, о чём сообщил 17 августа брату в Москву: «Условия дают мне возможность скромно жить, ни от кого не завися, я этого давно не имел».

В 1932 году Николай Афанасьевич женился на Ксении Александровне Яхонтовой, дочери профессора-эмигранта. В декабре 1935 года по поручению д’Эрреля отбыл в Мексику, где в течение трёх месяцев читал лекции.

Николай Булгаков в 1941 году (после начала германо-югославской войны) как подданный Югославии был арестован немецкими оккупационными властями во Франции и отправлен в лагерь для интернированных в районе Компьена, где работал врачом. Он участвовал в Движении Сопротивления, в том числе содействовал побегу нескольких узников.

После войны работал в институте Пастера.

За научные достижения французское правительство наградило Николая Афанасьевича орденом Почётного легиона.

Умер Николай Афанасьевич Булгаков 13 июня 1966 года от разрыва сердца в парижском пригороде Кламар. Он был похоронен на русском кладбище Сент-Женевьев-де-Буа.

Прототип Николки Турбина 
Вторая жена писателя Любовь Белозерская-Булгакова в книге «Воспоминания» писала:
«Один из братьев Михаил Афанасьевича (Николай) был тоже врачом. Вот на личности младшего брата, Николая, мне и хочется остановиться. Сердцу моему всегда был мил благородный и уютный человечек Николка Турбин (особенно по роману „Белая гвардия“. В пьесе „Дни Турбиных“ он гораздо более схематичен.). В жизни мне Николая Афанасьевича Булгакова увидеть так и не удалось. Это младший представитель облюбованной в булгаковской семье профессии — доктор медицины, бактериолог, учёный и исследователь, умерший в Париже в 1966 году. Он учился в Загребском университете и там же был оставлен при кафедре бактериологии».

Примечания

Литература 
 Булгаков Михаил Афанасьевич. Письма. Жизнеописание в документах. — М.: Современник, 1989.
 Чудакова М. О. Жизнеописание Михаила Булгакова. — 2-е изд., доп. — М.: Книга, 1988.

Родственники Михаила Булгакова
Прототипы персонажей произведений Михаила Булгакова
Прототипы литературных персонажей
Выпускники Первой Киевской гимназии
Выпускники Загребского университета
Выпускники Сергиевского артиллерийского училища
Русские эмигранты первой волны в Югославии
Русские эмигранты первой волны во Франции
Похороненные на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа
Участники Революции и Гражданской войны на Украине (1917—1921)
Военные Армии Украинской державы
Галлиполийцы
Участники Крымской эвакуации
Участники Одесской эвакуации (1920)